Ремер — фамилия.
 Ремер, Александр Иванович (1856—?) — русский архитектор.
 Ремер, Марко (род. 1972) — немецкий футболист, играл на позиции защитника.
 Ремер, Отто-Эрнст (1912—1997) — генерал вермахта.
 Ремер, Ричард (1883—1973) — американский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Ремер, Сара (род. 1984) — американская актриса, модель.

См. также 
 Рёмер
 Ремеревиль